Desa Tropodo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tropodo (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 112,58), Jawa Timur, 
 Desa Tropodo (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 112,76), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar